HKZ steht für:
 Hauptanschlusskennzeichen, eine Signalisierungsart in der Fernmeldetechnik
 Handelskostenzuschlag: Bei der Kalkulation enthält der Handelskostenzuschlag die Kosten, die entstehen, wenn Handel betrieben wird, z. B. Lagerkosten, Miete und Gehälter. Sie werden für die Berechnung der Selbstkosten auf den Einstandspreis addiert.
 Hochspannungskondensatorzündung, einem Zündverfahren bei Verbrennungsmotoren
 Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg a. d. Fulda

HKZ